Kosambi ist eine alte Stadt und buddhistische Pilgerstätte in Indien.

Kosambi steht auch für:
 Kosambi (Jakarta), ein Verwaltungsdorf (Kelurahan) von Cengkareng, West-Jakarta, Indonesien
 Kosambi (Tangerang), ein Unterbezirk des Regierungskreises Tangerang, Banten, Indonesien

 Damodar Dharmananda Kosambi (1907–1966), indischer Universalgelehrter
 Dharmananda Damodar Kosambi (1876–1947), buddhistischer Gelehrter